|-
| 109301 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109302 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109303 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109304 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109305 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109306 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109307 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109308 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109309 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109310 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109311 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109312 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109313 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109314 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109315 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109316 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109317 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109318 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109319 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109320 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109321 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109322 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109323 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109324 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109325 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109326 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109327 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109328 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109329 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109330 Clemente || || 24 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109331 - || || 24 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109332 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109333 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109334 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109335 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109336 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109337 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109338 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109339 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109340 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109341 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109342 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109343 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109344 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109345 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109346 - || || 27 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109347 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109348 - || || 22 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109349 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109350 - || || 25 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109351 - || || 27 d'agost, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 109352 - || || 18 d'agost, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 109353 - || || 26 d'agost, 2001 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 109354 - || || 26 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 109355 - || || 28 d'agost, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 109356 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109357 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109358 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109359 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109360 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109361 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109362 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109363 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109364 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109365 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109366 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109367 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109368 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109369 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109370 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109371 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109372 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109373 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109374 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109375 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109376 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109377 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109378 - || || 31 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109379 - || || 31 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109380 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109381 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109382 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109383 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109384 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109385 - || || 25 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109386 - || || 25 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109387 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109388 - || || 26 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109389 - || || 26 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109390 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109391 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109392 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109393 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109394 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109395 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109396 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109397 - || || 26 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109398 - || || 27 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109399 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109400 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
9